Mary Sears je lahko:
 Mary Sears (oceanografinja)
 USNS Mary Sears (T-AGS-65)
 Mary Sears (plavalka)